Hidroksipropanal se može odnositi na:

 Laktaldehid (2-hidroksipropanal)
 Reuterin (3-hidroksipropanal)